Об'єкти NGC
Стрілець (сузір'я)
Галактики